Antopol (oggi Antopol') – centro abitato della Bielorussia
 Antopol – frazione del comune polacco di Jabłoń